Marquet est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Adrien Marquet (1884-1955), personnalité politique française
 Albert Marquet (1875-1947), peintre français
 Andrée Marquet (1934-), chimiste française
 Denis Marquet (1964-), philosophe, thérapeute et romancier français
 Élisabeth Marquet (1960-), femme politique française
 Fernand Marquet (1894-1978), avocat et professeur belge
 Gaston Marquet (1848-1923), peintre français
 Guillaume Marquet, acteur français
 Jean-Christophe Marquet (1974-), footballeur français
 Jean-François Marquet, philosophe français
 Jean F.E. Marquet (1928-1991), médecin belge
 Luc Marquet (1970-), joueur français de volley-ball
 Marion Marquet (1981-), joueuse française de volley-ball 
 Mary Marquet (1895-1979), actrice française
 Olivier Marquet (1957-), banquier belge
 Roland Marquet, homme politique monégasque, membre du Conseil national de 2008 à 2013

 Famille Marquet, famille de financiers du  dont :
 Jacques Marquet de Montbreton de Norvins (1769-1854), homme politique et historien français

 Famille Marquet de Vasselot, famille d'artistes, d'historiens d'art et de collectionneurs d'art dont :
 Jean-Jacques Marquet-Vasselot (1871-1946), archéologue et historien d'art français, conservateur du musée du Louvre
 Jean-Joseph-Marie-Anatole Marquet-Vasselot (1840-1904), sculpteur français

Toponyme 
 L'île Marquet, île française sur la Charente à Angoulême.

Divers 
 Le monument à Galceran Marquet, sculpture de Barcelone.
 Marquet & Cie, fabrique de pantoufles en Périgord

Homonymie de patronyme
Patronyme français